

Musique 
 One World est un album de John Martyn, sorti en 1977 ;
 One World est un album de Ronnie Bird sorti en 1992 ;
 One World est le second album en major de Passpo sorti en 2012.

Télévision 
  est une série télévisée américaine créée en 1998.

Entreprises 
 Oneworld est une alliance de compagnies aériennes créée en 1999 ;
 One World, festival cinématographique à Bruxelles ;
 One World Films, société de production cinématographique française fondée en 2005.